Die ECM Prague Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Prag. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Mai 2005 statt.

Im Einzel gewann Dinara Safina gegen Zuzana Ondrášková mit 7:62 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Émilie Loit / Nicole Pratt mit 6:75, 6:4 und 6:4 gegen Jelena Kostanić / Barbora Strýcová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die ECM Prague Open 2005 fand vom 7. bis 9. Mai 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Prag